Çukurca (district), Turks district in de provincie Hakkâri.
 Çukurca (Kurşunlu), dorp in het Turkse district Kurşunlu.
 Çukurca (Kulp), dorp in het Turkse district Kulp.